Al margen de la ley hace referencia a:

 Al margen de la ley, película española de 1936.
 Al margen de la ley, película mexicana de 1989.
 The Shield, al margen de la ley, serie de TV estadounidense (2002-2008).